Revolutionary Socialist Party ist der Name folgender Parteien:

 Revolutionary Socialist Party (Vereinigtes Königreich)
 Revolutionary Socialist Party (Indien)
 Revolutionary Socialist Party (Niederlande)
 Revolutionary Socialist Party (Peru)
 Revolutionary Socialist Party (Portugal)
 Revolutionära Socialistiska Partiet, Schweden
 Revolutionary Socialist Party (Sambia)
 Somali Revolutionary Socialist Party